Daniel-Henri Pageaux, né le , un universitaire français ;
 Raymond Pageaux, né le  à Mont-lès-Seurre et mort exécuté le  à Stuttgart en Allemagne, est un résistant français.